Fley 

ist der Name
der Gemeinde Fley (Saône-et-Loire), südwestlich von Chalon-sur-Saône in Frankreich
des Ortsteils Fley (Hagen) der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen

ist der Familienname von
 Bernadette Fley, englische Schauspielerin
 Bettina Fley (Universität Trier), deutsche Autorin 
 Eugen Fley (1900–1990), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)

der Spitzname von Anneliese Fleyenschmidt (1919–2007), deutsche Fernsehansagerin und Fernsehmoderatorin des Bayerischen Rundfunks

Siehe auch:
 Fly (Begriffsklärung)